Visovac je lahko:
 Visovac, majhen otoček pri otoku Murter
 Visovac, samostan na reki Krki pri Šibeniku